Het ATP-toernooi van Indian Wells 1999 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup) vond plaats van 8 tot en met 14 maart 1999. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Grand Champions Resort in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells